Оселедець — традиційна зачіска запорозьких козаків.
 Оселедець (Clupea) — рід риб родини Оселедцевих (Clupeidae).